Four of a Kind – album discografico dei Goblin del 2015
 Four of a Kind – film cortometraggio del 1919 diretto da Al E. Christie
 Four of a Kind – film cortometraggio del 1920 
 Four of a Kind – film del 2009 diretto da Fiona Cochrane